E100 è il codice associato alla curcumina per la classificazione degli additivi alimentari nella Unione europea.
 E100 è anche il codice che rappresenta l'etanolo puro.